Nationalliberale Partei ist eine Bezeichnung für:
 Nationalliberale Partei, Deutschland
 Nationalliberale Partei (Bulgarien)
 Nationalliberale Partei (Dänemark)
 Nationalliberale Partei (El Salvador)
 Nationalliberale Partei (Japan)
 National-Liberale Partei (Libanon)
 Nationalliberale Partei (Republik Moldau)
 Partidul Național Liberal, Rumänien

National Liberal Party ist eine Bezeichnung für:
 National Liberal Party, Großbritannien
 National Liberal Party (Australien)
 National Liberal Party (Bermuda)
 National Liberal Party (Panama) 
 Hawaiian National Liberal Party

Siehe auch:
 Nationalliberale Bürgerpartei Danzig
 National Liberation Party
 Nationalliberalismus